Gabbeh peut être :

 Le gabbeh, un type de tapis persan
 Gabbeh, un film iranien de Mohsen Makhmalbaf, sorti en 1996